Nitad kan avse:

 Nitad (musikgrupp) – ett punk/hardcore-band från Stockholm
 Nitad (EP) – en EP med punkbandet Moderat Likvidation.